Мелле () — муніципалітет в Італії, у регіоні П'ємонт, провінція Кунео
 Мелле () — місто в Німеччині, у федеральній землі Нижня Саксонія, район Оснабрюк
 Мелле () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Іль і Вілен